Dean Marney – angielski piłkarz grający
 Layer Marney – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex